Зарубинский сельсовет — муниципальное образование и/или административно-территориальная единица в России:

 Зарубинский сельсовет — Вичугский район, Ивановская область.
 Зарубинский сельсовет — Топкинский район, Кемеровская область.
 Зарубинский сельсовет — Городецкий район, Нижегородская область.
 Зарубинский сельсовет — Кунгурский район, Пермская область.
 Зарубинский сельсовет — Мышкинский район, Ярославская область.